A UPIN - Universidade do Porto Inovação é o gabinete de transferência de tecnologia da Universidade do Porto. Criada em 2004, a UPIN está sob a tutela da Reitoria da Universidade do Porto. Com o objectivo de apoiar a cadeia de inovação da U.Porto, a UPIN encontra-se estruturada em três áreas funcionais: Apoio à I&D, Transferência de tecnologia e Empreendedorismo, e Interface Empresas - Universidade.

Apoio à Investigação & Desenvolvimento (I&D)

É missão da UPIN melhorar a capacidade da U.Porto e das entidades suas parceiras na obtenção de apoios de I&D, através da identificação e submissão de candidaturas a programas Nacionais e Europeus que possam beneficiar a investigação científica, gerando talento e aumentando a visibilidade das actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Universidade.

A UPIN também promove eventos de formação e realiza a concertação de actividades com os gabinetes de I&D das Unidades Orgânicas da U.Porto, procurando aumentar a participação bem sucedida dos investigadores da Universidade em programas de apoio Nacionais, e sobretudo, Europeus.

Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo 

A transferência dos resultados de investigação para a sociedade é uma prioridade da Universidade do Porto. O processo de transferência de tecnologia na UPIN inclui a identificação de tecnologias, a sua protecção legal e o desenvolvimento de estratégias de comercialização, como marketing e licenciamento a empresas privadas existentes, ou apoio à criação de empresas spin-off. A transferência de tecnologia fomenta o desenvolvimento de relações entre a Universidade e a indústria e promove desenvolvimento económico e social.

A U.Porto tem vindo a desenvolver esforços para fomentar acções de empreendedorismo tecnológico, criando estruturas que incentivam e apoiam tecnicamente os empreendedores, assegurando vantagens aos que decidem valorizar económica e socialmente o conhecimento gerado na Universidade.

A UPIN apoia a criação de spin-offs em meio académico como um modo de transferir a tecnologia produzida na Universidade, conferindo apoio técnico em diversas áreas de especialização permitindo aos empreendedores o desenvolvimento estratégico das suas ideias para a criação de novos negócios.

Interface Empresas - Universidade 

A U.Porto acredita que a aplicação de conhecimento científico e tecnológico gerado na Universidade aumenta a competitividade das Empresas e contribui para o desenvolvimento económico e social.

Neste contexto, as actividades de interface Empresas-Universidade procuram ligar o mundo empresarial e a U.Porto, actuando na promoção, planeamento, negociação e execução de de projectos de I&D que tragam benefícios mútuos para as empresas e para a Universidade do Porto.

U.Porto - Compromisso com a protecção da Propriedade Intelectual 

O direito intelectual nasce da criação e actividade inventiva do espírito humano. Divide-se, tradicionalmente, em dois grandes ramos:

1. Direito de autor e direitos conexos: visam a protecção das criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico;

2. Direito da Propriedade Industrial: têm como objecto a protecção de invenções (patentes e modelos de utilidade -i.e., soluções novas para problemas técnicos existentes), topografias de produtos semicondutores, criações estéticas (design) com aplicação industrial, bem como dos sinais distintivos do comércio que permitem diferenciar produtos e empresas.

A unidade de gestão da propriedade intelectual da UPIN pretende ser reconhecida pelo seu contributo ao nível do conhecimento e da criação de valor no âmbito da protecção dos direitos de propriedade intelectual da U.Porto, através da prestação de serviços especializados.

Com a aprovação do Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade do Porto (RPIUP), em 2005, a U.Porto visa fomentar a protecção e valorização do conhecimento gerado no seu âmbito e, ao mesmo tempo, proporcionar aos seus colaboradores o acesso directo aos benefícios resultantes dessa valorização. A UPIN pretende contribuir para o reforço da U.Porto como uma universidade inovadora.

Ligações externas

Página oficial
Universidade do Porto
Fundações em Portugal em 2004